Kishtwar ist eine Kleinstadt (Municipal Committee) im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 14.865. 69 % der Bevölkerung sind Muslime, knapp 30 % Hindus.

Die Stadt Kishtwar liegt im Himalaya auf einer Höhe von  100 km nordöstlich von Jammu. Sie befindet sich auf einer Hochfläche östlich des Flusstals des Chanab. Der National Highway 1B verläuft durch die Stadt und verbindet diese mit der südwestlich flussabwärts gelegenen Stadt Doda sowie über den Sinthan Top mit der nordwestlich im Kaschmirtal gelegenen Stadt Anantnag.

Klima 
Kishtwar besitzt ein warm-gemäßigtes Klima.
Fast das ganze Jahr über fällt Regen in Kishtwar. Der Monat mit der geringsten Regenmenge ist der November mit durchschnittlich 25 mm. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 994 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 15,4 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Kishtwar